Крыни́ца-Мо́рска () — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Новодвурский повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 102,04 км². Население — 1364 человека (на 2006 год). Ранее именовался Лысица (; 1945—1958), в немецкое время — Кальберг ().

История 

Впервые упоминается в исторических документах в 1424 году, с 1840 года — популярный летний курорт. Права города получил в 1991 году.

Коммуна имеет самое маленькое население во всей Польше, а плотность населения — 11.74 чел/км² также наименьшая для польского города (miasto).

Достопримечательности 
Самое популярное туристическое место на всей польской половине Балтийской косы (Vistula Spit, англ.).

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Поморского воеводства
Переименованные населённые пункты Польши
Бывшие немецкие города